Чемпионат Европы по дзюдо 2009 года проходил в Тбилиси (Грузия) 24 — 26 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты
 Видео

2009 год в дзюдо
Спорт в Грузии в 2009 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2009 года
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
дзюдо
Чемпионаты Европы в Грузии
Дзюдо в Грузии